Die Taktrate ist 
 in der Digitaltechnik eine Eigenschaft (die Frequenz) eines booleschen Taktsignals;
 im Verkehrswesen der zeitliche Abstand der Zugfolge zwischen zwei hintereinander fahrenden Zügen.